Ески хамам, в превод от турски Стара баня, може да се отнася за:

 Ески хамам, османска баня в Банско;
 Ески хамам, османска баня в Охрид.